Hans Speth ist der Name folgender Personen:

* Hans Speth (General) (1897–1985), deutscher General
 Hans Speth (Fußballspieler) (1934–2016), deutscher Fußballspieler und -trainer